De Grand Prix-wegrace van San Marino 2020 was de zevende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2020. De race werd verreden op 13 september 2020 op het Misano World Circuit Marco Simoncelli nabij Misano Adriatico, Italië.

Uitslag

MotoGP 
Takaaki Nakagami werd een positie teruggezet vanwege het overschrijden van de baanlimieten.

Moto2 
Remy Gardner kon niet deelnemen vanwege breuken in zijn hand en voet.

Moto3 
Barry Baltus kreeg 38 seconden tijdstraf vanwege het overschrijden van de baanlimieten.

MotoE 
Alle motorfietsen zijn afkomstig van Energica.

Tussenstanden na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

MotoE

2020
San Marino